

Communes françaises  
 Marcillat, dans le Puy-de-Dôme
 Marcillat-en-Combraille, dans l'Allier

Patronymes 
 Guillaume de Marcillat (c. 1470-1529), peintre français
 Paul Marcillat (1849-1911), député français des Vosges

Articles connexes 
 Saint-Marcel-en-Marcillat, commune de l'Allier
 Amable Villiet dit Villiet-Marcillat (1792-1863), poète français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France